Butcher ("macellaio" in inglese) può riferirsi a:
Donnie Butcher – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Garth Butcher – ex hockeista su ghiaccio canadese
John Butcher – sassofonista inglese
John Charles Butcher – matematico neozelandese
May Butcher – scrittrice e traduttrice maltese
Necro Butcher – wrestler statunitense
Paul Butcher – attore e cantante statunitense
Terry Butcher – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese